Paatinjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Paatinjärvi (sjö i Pudasjärvi, Norra Österbotten),  (1,1 km²)
2. Paatinjärvi (sjö i Vaala, Norra Österbotten),  (9,2 km²)